philippinisch steht für:
 den südostasiatischen Inselstaat der Philippinen betreffend
 die philippinische Amts- und Nationalsprache, siehe Filipino
 Philippinische Küche, Kochstil und kulinarische Spezialitäten der Philippinen

Siehe auch: